José Antonio García-Blázquez (1940-) – scrittore spagnolo
José Antonio García Conesa detto Tatono (1940-) – ex calciatore spagnolo
José Antonio García Calvo (1975-) – ex calciatore spagnolo
José Antonio García Rabasco (1986-) – calciatore spagnolo
José Antonio García Fernández (1992-) – calciatore messicano
José Antonio García (1978-) – attore statunitense
José Antonio García – tecnico del suono messicano